Сен-Сюльпі́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 16 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 481,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сюльпіс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр